Pavel Řezníček ist der Name folgender Personen:

* Pavel Řezníček (Schriftsteller) (1942–2018), tschechischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Pavel Řezníček (Schauspieler) (* 1966), tschechischer Schauspieler